Великопетро́вка — село в Карталинском районе Челябинской области. Административный центр Великопетровского сельского поселения.

География 
Через село протекает река Кисинет. Расстояние до районного центра, города Карталы, 29 км.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 1164 человека (564 мужчины и 600 женщин).

Инфраструктура 
В селе есть Средняя общеобразовательная школа,Детский сад,Детская школа искусств,Больница,магазины,общественная столовая

Каменный храм во имя Св. Петра и Павла. Возведён и освящён в 1861 году.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 8 улиц и 1 переулка.

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района